Gli eremiti – dipinto di Egon Schiele
 Gli eremiti (Die Einsiedler) – film del 2016 diretto da Ronny Trocker
 Gli eremiti (Eneboerne) – racconto di Karen Blixen